Wassilenko ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sergejewitsch Wassilenko (* 1995), russischer Tennisspieler
 Alexander Wladimirowitsch Wassilenko (* 1986), russischer Fußballspieler
 Dmitri Andrejewitsch Wassilenko (1975–2019), russischer Turner
 Oleg Trofimowitsch Wassilenko (1931–2003), russischer Generalmajor 
 Sergei Nikiforowitsch Wassilenko (1872–1956), russischer Komponist und Dirigent

Siehe auch:
 Vytautas Vasilenko (* 1942), litauischer Politiker, Vizebürgermeister von Kaunas
 Wassylenko